Аза́рт — эмоция, связанная с предвосхищением  успеха (не обязательно адекватного реальности) в чём-либо. Часто связан со случаем, игрой, риском, опасностью. Само понятие азарта объясняет связанный с ним риск и желание выигрыша каких-то материальных благ.

Этимология 
Происходит от  — «случай», «риск», «игра в кости». Причём прямого эквивалента слову «азарт» во французском языке нет, и вместо него используются слова passion — «страсть», emballement — «увлечение», и другие.

Во французский язык слово hasard, в свою очередь, попало через  — «игра в кости», из  (аль-захр) — «игральная кость».

Игромания 

Существует болезнь, связанная с постоянной необходимостью переживания азарта — игромания, известная также как лудомания (от  — «игра»). По мнению не названных в источнике учёных из Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, риск стать игроманом никак не зависит от здоровья, социальных, каких-то биологических параметров, а скорее от характера и темперамента.

Примечания

См. также 

 Азартная игра
 Авантюра
 Страсть (чувство)

Эмоции